Французская Формула-3 — это национальное первенство для машин класса Формула-3, проводимое на различных трассах Франции в 1964-73 и в 1978—2002 годах.

Общая информация 
Всефранцузское первенство на машинах класса Формула-3 основано в 1964 году как многоэтапное соревнование между пилотами.

В 1974 году проведение чемпионата было на несколько лет приостановлено, дабы смог набрать популярность видоизменённый чемпионат Европы. Пауза растянулась на четыре года и лишь накануне сезона-1978 национальная федерация объявила о воссоздании первенства.

Вторая жизнь серии продолжалась четверть века и вновь причиной отмены первенства стало желание видеть в Европе единое многоэтапное первенство в данном классе (предыдущий проект завершил своё существование в 1984 году). Французская (FFSA) и немецкая (DMSB) автоспортивные федерация создали совместное первенство, получившее название евросерии; для повышение престижа чемпионата приз стал гонкой поддержки кузовной серии DTM. Французская Формула-3, в итоге, была окончательно закрыта, а немецкое первенство сменило организаторов и утратило свой былой статус.

Чемпионы серии

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионов серии 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1964 года
Автогоночные серии, прекратившие существование